Здравиње може бити:

 Здравиње (Крушевац), насељено место града Крушевца, 
 Здравиње (Прокупље), насељено место у општини Прокупље